Једанаесто Светско првенство у одбојци 1986. је одржано у Француској од 25. септембра до 5. октобра 1986. На првенству су учествовале 16 репрезентације које су у предтакмичењу биле подељене у 4 групе по 4 екипа.

Учесници 
На светско првенство су се директно пласирали СССР као светски првак из 1982. и Француска као домаћин. Сви остали су играли квалификације у својим континенталним зонама.

Групе

Први круг 
У првом кругу такмичења 16 репрезентације су биле подељене у 4 група. По три првопласиране екипе из свих група наставиле су такмичење у групи Е и Ф. Четвртопласиране екипе из свих група наставиле су такмичење у групи од 13. – 16. места.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Завршни круг

Група Е

Група Ф

Група од 13. – 16. места

Доигравање од 9. – 12. места

Доигравање од 5. – 8. места

Полуфинале

Коначан пласман

Награде 
 Најбоља играч (MVP): 
 Филип Блен 
 Најбољи техничар: 
 Ален Фабиани
 Најбољи блокер: 
 Петко Драгијев
 Најбољи примач:
 Ђовани Ерикјело
 Најбољи нападач: 
 Владимир Шкурихин
 Најбољи одбрамбени играч: 
 Роберт Цтвртлик
 Најбољи маркер: 
 Крег Бак

Спољашње везе 
 ФИВБ 

Светска првенства у одбојци
Одбојка у Француској
Одбојка у 1986.